Zubaidi (auch Zubaydi oder Zubeidi) bezeichnet:

Adil az-Zubaidi († 2005), irakischer Rechtsanwalt
Baqir Dschabr az-Zubaidi (* 1946), irakischer Politiker
Mahir az-Zubaydi († 2008), irakisches Mitglied des al-Qaida
Muhammad Hamza az-Zubaidi (1938–2005), irakischer Politiker
Sadun az-Zubaydi, irakischer Übersetzer
Zakaria Zubeidi (* 1976), palästinensisches Fatah-Mitglied